Енвер Хаджиабдич (сербохорв. Enver Hadžiabdić, нар. 6 листопада 1945, Белград) — югославський футболіст.
 Джемал Хаджиабдич (босн. Džemal Hadžiabdić, нар. 25 липня 1953, Мостар) — югославський футболіст.